

Toponymie
Pologne
 Ciemne est un village situé dans la gmina de Radzymin dans le powiat de Wołomin et en voïvodie de Mazovie.
 Ciemne est un village situé dans la gmina de Suchowola dans le powiat de Sokółka et en voïvodie de Podlachie.